Баг Холл (; род. , Форт-Уэрт, Техас) — американский актёр.

Биография 
Брэндон Холл, более известный как Баг Холл, родился 4 февраля 1985 года в городе Форт-Уэрт, Техас. Первую роль в кино он получил в возрасте 9 лет (исполнил роль мальчика Карла в фильме «Шалопаи»). За эту роль Холл вместе с другими детьми, принимавшими участие в съёмках фильма, получил кинопремию «Молодой актёр» в номинации «Лучший детский актёрский коллектив».

Помимо работы в полнометражных художественных фильмах, Баг Холл играл во многих телесериалах. Самой значительной его работой стала роль Брайана Келли в американском ситкоме «Келли, Келли». Также он исполнил роль Эдди Маллена в эпизоде седьмого сезона телесериала «Зачарованные». Среди других сериалов, в которых Баг Холл играл эпизодические роли, следует отметить «Провиденс», «C.S.I.: Место преступления», «Детектив Раш», «Одинокие сердца», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Никита».

Семья и личная жизнь 
Женат, воспитывает трёх дочерей.
В 2013 году Баг Холл принял католицизм и покинул Голливуд. В 2021 году он выпустил на YouTube видео, в котором рассказал, что переехал на ферму на Среднем Западе со своей женой и дочерьми. Семья посвятила себя религии и дала обет бедности.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»